Лінь (також лінощі, лінивство, лінивість) — це відсутність мотивацій для вчинків, активної поведінки.
 Лінь — дуже міцний, тонкий канат, який звичайно вживається як корабельна снасть.
 Лінь — старофранцузька міра довжини.
 «Лінь» — анімаційний фільм 1979 року студії Київнаукфільм, режисер — Євген Сивокінь.
 Лінь (прізвище) — китайське прізвище.